Wehrbezirkskommando  bezeichnet:
 Wehrbezirkskommando (Wehrmacht) territoriale Verwaltungseinheiten im Bereich des Ersatzwesens im nationalsozialistischen Deutschland
 Wehrbezirkskommando (WBK), in der DDR die zweite Ebene des territorialen Ersatzwesens, siehe Ersatzwesen#Deutsche Demokratische Republik